Danny Imperiali es un personaje de ficción de la comedia televisiva de la cadena CBS, The Nanny. Él desempeñó un papel crítico en el comienzo de la serie en la trama principal. Fue personificado por Jonathan Penner.

El novio de Fran 

Danny Imperiali fue un compañero de clase de Fran en la secundaria, y también compañero de clase de su archi-rival Heather Biblow. También vivió en Flushing, Queens. Danny fue el primer amor serio de Fran y mientras ella se encontraba en su mediados de los veinte años, ellos se pre-comprometieron. Fran y sus padres soñaban con el día en que Danny propondría matrimonio a Fran, pero después de tres años de pre-compromiso, eso aún no sucedió. A través del transcurso de estos tres años, Danny poseyó una tienda de novias en Flushing, y Fran fue su principal vendedora. Val Toriello, la amiga y compañera de la secundaria de Fran, también estuvo entre sus empleados. Un día cualquiera en el trabajo en 1993, Fran pregunta a Danny por qué después de tres años de pre-compromiso todavía no le había propuesto matrimonio. Finalmente, éste está dispuesto a declararse a Fran en ese instante y en ese lugar, o así al menos lo parecía. Para gran sorpresa de Fran, Danny le dijo que era hora que ellos rompieran porque hasta ese momento Danny había estado viendo secretamente a Heather Biblow. Heather también necesitaba un trabajo, así que él despidió a Fran y le dio su trabajo a Heather. Enfurecida por esta situación y por perder su pre-compromiso, Fran renuncia y se va de la tienda. Las acciones de Danny fueron el catalizador de toda la serie, ya que Fran comenzó a trabajar para el productor de Broadway Maxwell Sheffield como su niñera poco después.

Danny siguió saliendo con Heather después de despedir a Fran, pero luego rompió con ella, por razones no especificadas. Danny decidió ponerse en contacto con Fran de nuevo, insistiendo en que él aún la quería. Fran tuvo la oportunidad para romper con él como venganza por terminar su relación con ella, pero Danny insistía en que lo sentía y, por último, le propuso matrimonio antes de que ella pudiera terminar con él. Fran estaba todavía muy enojada con Danny, pero finalmente decidió casarse con Danny. Mientras tanto los Sheffields estaban muy tristes por dejarla ir. Fran no estaba muy segura de su decisión, porque estaba muy apegada a Maggie, Brighton, y Grace y no quería dejarlos. La señorita C.C. Babcock fue la única que apoyó abiertamente su matrimonio, por razones obvias. El día en que Fran se mudaba, los Sheffields expresaron abiertamente su tristeza por la partida de Fran, y ésta se dio cuenta de que no quería irse. Danny trató de convencerla para volver con él, pero ella lo dejó. Con ello, el compromiso de Fran con Danny terminó para siempre. Danny volvería junto a Heather en algún momento después, y finalmente se casaría con ella.

Fran diría un montón de chistes sobre Danny y rememora su compromiso al hablar de él con Niles y los niños. Una de las cosas más notables acerca de Danny era su problema de vellosidad en la espalda. Él se depilaba la espalda de forma regular, y este problema era base de muchas de las bromas de Fran. Fran puede haber tenido todavía algunos sentimientos por Danny dado que estuvieron juntos por largo tiempo, pero ella nunca reconstruyó su relación con Danny.

Unos cuatro años después de que despidió Fran, Danny murió de repente en Queens, dejando atrás a su esposa Heather. Fran quedó traumatizada cuando recibió la noticia, y Val reveló en el funeral que Danny, muy hilarantemente, falleció a causa de una reacción alérgica a una marca de cera para depilar la espalda. Sin embargo, Fran rápidamente se repuso, sobre todo porque la tensión romántica entre ella y Maxwell se fue volviendo más obvia. Heather también se mudó, e incluso trató de robar el trabajo de Fran como niñera de Maxwell. Sin embargo, en ese frente, Fran tuvo la ventaja, y derrotó a Heather. (El único que lamentó que Heather fuera despedido fue Brighton, quien lloró amargamente). Fran y Maxwell finalmente se casaron antes de finalizar la serie.

Personajes de The Nanny

en:Danny Imperiali